Леонид Жданов:

 Жданов, Леонид Афанасьевич (1890—1974) — учёный-селекционер.
 Жданов, Леонид Иванович (род. 1938) — советский и российский военно-морской деятель, вице-адмирал, начальник Каспийского высшего военно-морского училища им. С. М. Кирова (1987—1992).
 Жданов, Леонид Сергеевич — автор учебников по физике.
  (1927—2010) — советский артист балета, педагог, фотохудожник, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1973), брат Ю. Т. Жданова.